Sunshine State, engl.: „Sonnenschein-Staat“ bzw. „Sonnenschein-Land“ steht für

 den Film Land des Sonnenscheins – Sunshine State
 den US-Staat Florida (als: The Sunshine State)